1-я Сове́тская улица — название улиц в Санкт-Петербурге.

 1-я Советская улица — улица в Центральном районе.
 1-я Советская улица — улица в Павловске.